Die Abkürzung STIR steht für:
 Separate Target Illumination Radar (AN/SPG-60), ein schiffgestütztes Feuerleitradar
 Short Tau Inversion Recovery, eine Pulssequenz in der Magnetresonanztomographie

STIR